Фили́пе Луи́с Касми́рски (; ) — бразильский футболист, защитник клуба «Фламенго» и сборной Бразилии.

Биография

Клубная карьера 
Филипе Луис Касмирски родился в бразильском муниципалитете Жарагуа-ду-Сул штата Санта-Катарина. Филипе имеет польское происхождение, его предки иммигрировали из Польши в Бразилию в 1891 году. Филипе является воспитанником футбольной школы бразильского «Фигейренсе», за основную команду которого Филипе сыграл 24 матча и забил 1 мяч. В 2004 году Филипе был отдан в аренду на один сезон амстердамскому «Аяксу». Но в основном составе амстердамцев ему так и не удалось сыграть ни одного матча. 18 августа 2005 года Филипе подписал контракт с уругвайским «Рентистасом», но он тут же был отдан в аренду испанскому «Реал Мадриду». Однако Филипе пришлось выступать целый год за «Реал Мадрид Кастилья», вторую команду «сливочных». Вернувшись из аренды Филипе был вновь отдан в аренду в испанский клуб, на этот раз в «Депортиво Ла-Корунья». После того, как футболист провёл отличный сезон за «Депортиво», испанский клуб решил продлить аренду ещё на год. 10 июня 2008 года «Депортиво» за 2,2 млн евро выкупил права у «Рентистаса» на Филипе и подписал с ним контракт на пять лет.

После заключения полноценного контракта Филипе стал единственным игроком своей команды, который сыграл все 38 матчей в Примере сезона 2008/09. Филипе также отметился двумя забитыми мячами. 23 января 2010 года в матче против «Атлетик Бильбао», после столкновения с вратарём соперника Горкой Ираисосом, Филипе получил тяжелейшую травму — перелом малоберцовой кости и вывих голеностопного сустава. 23 июля 2010 года «Депортиво» и «Атлетико Мадрид» договорились о переходе Филипе Луиса в стан столичного клуба. Сумма трансфера составила 13,5 млн евро.

В марте 2018 года, в ходе матча 1/16 финала Лиги Европы против московского «Локомотива», получил перелом малоберцовой кости левой ноги, но успел восстановиться до ЧМ-2018.

В 2019 году, проведя 333 официальных матча за «Атлетико Мадрид», Филипе подписал контракт с «Фламенго» сроком до декабря 2021 года. Вместе с командой 23 ноября 2019 года стал обладателем Кубка Либертадорес. Также помог своей команде выиграть чемпионат Бразилии.

Вместе с «красно-чёрными» защитник выиграл по два чемпионата Бразилии, штата и Суперкубка страны. В 2019 завоевал с командой Кубок Либертадорес, а через два года помог «Фламенго» выйти в финал этого турнира.

Международная карьера 
Филипе Луис выступал за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате мира 2005 года, на котором его сборная заняла третье место. В начале августа 2009 года Филипе был вызван в основную сборную Бразилии на товарищеский матч против Эстонии, который должен был состояться 12 августа в Таллине. В сборной Филипе заменил травмированного защитника Марсело, выступающего за «Реал Мадрид». Но в матче, в котором бразильцы победили со счётом 0:1, Филипе так и не сыграл. Дебютировать в сборной Филипе удалось 15 октября в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2010, при этом главный тренер бразильцев Дунга доверил Филипе место в основном составе с первых минут. В игре Филипе был заменён, вместо него на 75-й минуте вышел полузащитник Алекс Мескини. Игра завершилась вничью 0:0.

Летом 2015 Филипе играл с первых минут во всех четырёх матчах Сборной Бразилии на Кубке Америки.

В 2019 году в составе сборной стал победителем Кубка Америки.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 29 матчей / 2 гола; 18 побед, 8 ничьих, 3 поражения.

Достижения 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро (2): 2020, 2021
 Чемпион штата Санта-Катарина (2): 2003, 2004
 Чемпион Бразилии (2): 2019, 2020
 Обладатель Суперкубка Бразилии (2): 2020, 2021
 Чемпион Испании (1): 2013/14
 Обладатель Кубка Испании (1): 2013
 Чемпион Англии (1): 2014/15
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (1): 2015
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА (2): 2013/14, 2015/16
 Победитель Лиги Европы УЕФА (2): 2011/12, 2017/18
 Обладатель Кубка Интертото (1): 2008
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2010, 2012
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2019
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2021
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2020
 Обладатель Кубка конфедераций (1): 2013
 Обладатель Кубка Америки (1): 2019

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Фламенго»